Faith (cão)
 Faith (série de televisão)

Música
Álbuns
 Faith (álbum de Basehead)
 Faith (álbum de Faith Hill)
 Faith (álbum de George Michael)
 Faith (álbum de Hyde)
 Faith (álbum de The Cure)

Canções
 Faith (canção)

Geografia
 Faith (Carolina do Norte) — cidade do estado norte-americano de Carolina do Norte
 Faith (Dacota do Sul) — cidade do estado norte-americano de Dacota do Sul

Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de música